Le Championnat du Portugal de football D2 1991-1992 est la  de la compétition qui voit le sacre du Sporting de Espinho.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur nigérian Rashidi Yekini, qui inscrit 22 buts avec le club du Vitória Setubal.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 1991-1992
 Coupe du Portugal de football 1991-1992

Championnat du Portugal de football de deuxième division
Football D2
Football D2
Portugal
Portugal